Chañaral (provincie), een provincie van Chili
Chañaral (Atacama), een gemeente in de Chileense regio Atacama